Droga krajowa nr 49 (Czechy)
 Droga krajowa nr 49 (Polska)
 Droga krajowa nr 49 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 49 (Węgry)